Суперлига 2018/2019 — 17-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 29 команд, которые разделены на 2 дивизиона.

1 дивизион 
В регулярном чемпионате Первого дивизиона команды играют по круговой системе в три круга спаренными выездами. По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие 1-8 места, квалифицируются в плей-офф.

Участники

Регулярный сезон

 

 

Источник: РФБ

Плей-офф

Игры за 9-15 места

 

 

Источник: РФБ

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок 
  Антон Глазунов (Самара)

Самый зрелищный игрок 
  Александр Ганькевич (Темп-СУМЗ-УГМК)

Символическая пятёрка

2 дивизион 
Команды играют по круговой системе в четыре круга – всего 312 игр (спаренными играми с разъездами по 2 игры дома и 2 игры на выезде, для каждой команды: 24 игр дома, 24 игр на выезде, итого – 48 игр).
Победитель Суперлиги–Второй дивизион получает право на участие в Суперлиге–Первый дивизион следующего сезона.

Участники

Итоговое положение команд

 

Источник: РФБ

Награды

Самый ценный игрок   
  Глеб Герасименко (Уфимец)

Символическая пятёрка

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Примечания 

Чемпионат России по баскетболу
2018 год в баскетболе
2019 год в баскетболе